Тлакеспа има више значења:

 Тлакеспа (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Тлакеспа (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику